Plusieurs églises sont consacrées à Fiacre, notamment :
 l'église Saint-Fiacre de Dison ;
 l'église Saint-Fiacre de La Ville-du-Bois ;
 l'église Notre-Dame-de-la-Nativité-et-Saint-Fiacre de Livilliers ;
 l'église Saint-Fiacre de Metz ;
 l'église Saint-Fiacre de Nancy ;
 l'église Notre-Dame-et-Saint-Fiacre de Neuilly-sous-Clermont ;
 l'Église Saint-Fiacre de Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor).

Voir aussi